Лоренц може да се отнася за:
 Едуард Нортън Лоренц (1917 – 2008) – американски математик и метеоролог
 Кито Лоренц (р. 1938) – лужишки и немски писател, поет и преводач
 Конрад Лоренц (1903 – 1989) – австрийски зоолог
 Кристиан Лоренц (р. 1966) – германски музикант
 Лудвиг Лоренц (1829 – 1891) – датски математик и физик
 Станислав Лоренц (1899 – 1991) – полски изкуствовед
 Хендрик Лоренц (1853 – 1928) – нидерландски физик